Сумбулов — фамилия; имеет женскую форму Сумбулова.
 Сумбулов, Григорий Фёдорович (? — после 1610), воевода рязанского дворянского ополчения, сподвижник П. П. Ляпунова.
 Сумбулов, Исаак Никитич — русский воевода, активный участник событий Смутного времени 1604—1613 годов.
 См. также 
 Сумбулово